André Prévost kan syfta på:

* André Prévost (1880–1919), fransk tennisspelare
 André Prévost (1934–2001), kanadensisk kompositör